Miejscowości w USA:
 Mars Hill – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Madison
 Mars Hill – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Mars Hill – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook

Gminy w USA:
 Mars Hill (ang. Mars Hill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 Mars Hill (ang. Mars Hill Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook